A hash utalhat a
 Kereső és rendező algoritmusokban gyakran használt hasítófüggvényre
 Kriptográfiai hash függvényre
 Hashmark, azaz kettőskereszt karakterre